Sankt Sebastian (Oostenrijk), een gemeente in Oostenrijk
Sankt Sebastian (am Rhein), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts